Ксерофита (; от  и ) — род травянистых растений семейства , распространённый от Южной Африки до Аравийского полуострова.

Ботаническое описание 
Многолетние травянистые растения. Стебель прямостоячий, простой или сильно разветвлённый от основания. Листья узкотреугольные и нитевидно-оттянутые или линейно-тупые, вальковатые.

Цветки одиночные или собраны в малоцветковую кисть. Листочки околоцветника свободные или сросшиеся трубку, слегка неравные. Тычинок 6; пыльники линейные. Рыльца булавовидные. Плод — обратнояйцевидная коробочка.

Виды 
Род включает 57 видов:

Примечания

Литература 
 
 

Веллозиевые
Флора Африки
Флора Западной Азии